Прудовка () — посёлок в Тереховском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 28 км на юг от районного центра Добруш, в 56 км от Гомеля, в 2 км железнодорожная станция Тереховка, расположенной на линии Гомель — Бахмач.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, а потом автодороге Тереховка — Гомель. В посёлке 62 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
Посёлок основан в XIX веке как фольварок в Белицком уезде Могилёвской губернии. В 1851-62 годах работал завод по производству сахара. В 1878 году действовали водяная мельница, 2 питейных дома. В 1926 году входил в состав Утевского сельсовета Краснобудского района Гомельского округа, в посёлке работало почтовое отделение.

В 1929 году жители вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года оккупанты сожгли 55 дворов и убили 2 жителей. Освобождён 26 сентября 1943 года.

В 1959 году посёлок находился в составе колхоза «Красный Октябрь» с центром в деревне Тереховка.

Население

Численность 
 2004 год — 62 двора, 128 жителей

Динамика 
 1926 год — 61 двор, 322 жителя
 1959 год — 323 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 62 двора, 128 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района